Мастерс 2005 (, также известен как Rileys Club Masters 2005 — по названию спонсора) — профессиональный нерейтинговый турнир по снукеру, проходивший с 13 по 20 февраля 2005 года в конференц-центре «Уэмбли», Лондон. Победителем турнира стал Ронни О'Салливан, обыгравший в финале Джона Хиггинса со счётом 10:3.

Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 125 000
 Финалист: £ 60 000
 Высший брейк: £ 10 000

Высший брейк 

 141 — Дин Цзюньхуэй (1/8 финала)

Результаты

Уайлд-кард раунд

Плей-офф

Сенчури-брейки 

 141, 111 Дин Цзюньхуэй
 134, 130, 123, 107, 105, 102 Ронни О'Салливан
 116 Марк Уильямс
 115, 109 Джимми Уайт
 110, 108 Стивен Хендри
 110, 106 Питер Эбдон
 106, 101 Джон Хиггинс
 101 Стивен Магуайр
 100 Марко Фу

Ссылки 

 Результаты турнира на snooker.org 

Мастерс (снукер)
2005 год в снукере